April Showers (1923), een film uit 1923
April Showers (1929), een film uit 1929
April Showers (1948), een film uit 1948
April Showers (1993), een film uit 1993
April Showers (2009), een film uit 2009
April Showers (ER), een aflevering van ER
April's Shower, een romantische komedie uit 2003